Avoca Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Avoca Township (Illinois)
 Avoca Township (Oklahoma)